Čtyřhra juniorek na French Open 2020 probíhala v první polovině října 2020. Do deblové soutěže pařížského tenisového grandslamu hraného na antuce Stade Roland-Garros nastoupilo třicet dva párů. Americké obhájkyně titulu Chloe Becková s Emmou Navarrovou již nebyly věkově způsobilé ke startu.

Premiérové grandslamové tituly získaly 17leté Italky Eleonora Alvisiová a Lisa Pigatová po finálové výhře nad pátým nasazeným párem Rusek Marijí Bondarenkovou a Dianou Šnajderovou ve dvou setech 7–6 a 6–4. Do juniorského kombinovaného žebříčku ITF si vítězky připsaly 750 bodů, poražené finalistky pak 450 bodů.

Nasazení párů 
  Weronika Baszaková /  Elsa Jacquemotová (1. kolo)
  Kamilla Bartoneová /  Oxana Selechmetěvová (semifinále)
  Alexandra Ealová /  Elvina Kalievová (1. kolo)
  Victoria Jiménez Kasintsevová /  Ane Mintegi del Olmová (2. kolo)
  Marija Bondarenková /  Diana Šnajderová (finále)
  Kristina Dmitruková /  Jana Kolodyňská (čtvrtfinále)
  Romana Čisovská /  Linda Fruhvirtová (2. kolo)
  Polina Kuděrmetovová /  Giulia Morletová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  
 

French Open 2020
Juniorský tenis v roce 2020